Le Ministère des Finances et du Crédit Public () est le ministère colombien responsable des finances et du budget, ainsi que de la politique économique adoptée par le Congrès.

Liste des ministres

Références 

Finances
Économie en Colombie
Bâtiment à Bogota